Jméno a příjmení Jiří Havel má více nositelů:

 Jiří Havel (básník) (1924–2016) – český básník a spisovatel
 Jiří Havel (fotograf) (1932 - 2022) – český fotograf a grafik
 Jiří Havel (herec) (* 1942) – český herec
 Jiří Havel (1957–2012) – český ekonom a politik